Ко́хер () — прізвище німецького походження. Відомі носії:

 Еміль Теодор Кохер (; 1841–1917) — швейцарський хірург, лауреат Нобелівської премії з фізіології й медицини (1909).
 Мартіна Кохер (; 1985) — швейцарська саночниця, учасниця двох зимових Олімпіад.

Інше 
 Кохер () — річка в Німеччині, протікає по землі Баден-Вюртемберг.

Німецькі прізвища